Mirzapur (district), een district van de Indiase deelstaat Uttar Pradesh
 Mirzapur (stad), hoofdplaats van het district Mirzapur
 Mirzapur (divisie), een divisie binnen de Indiase deelstaat Uttar Pradesh